Domaine de Kameda

 Kameda Bōsai
 Daiki Kameda
 Koh Gabriel Kameda
 Kōki Kameda
 Mayumi Kameda, une pianiste japonaise

Toponymie japonaise
Patronyme japonais